Ла Јагва има више значења:

 Ла Јагва (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Јагва (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Јагва (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Јагва (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику